Кузьки — род жуков, вредителей сельского хозяйства.
 Кузька посевный

См. также 
 Кузькин
 Кузькина мать
 Кузькин остров
 Село Кузькино